Bangued es un municipio y la cabecera de la provincia de El Abra en Filipinas. Según el censo del 2007, tiene 46,179 habitantes.

Geografía 
Se encuentra a una altitud de 63 metros sobre el nivel del mar.

Ubicación 
</center>

Barangayes 
Bangued se divide administrativamente en 31 barangayes.

Historia 
A finales del siglo XIX el poblado de Bangued formaba parte del partido judicial de El Abra,   provincia de Filipinas, Audiencia Territorial de Manila. Contaba con una población de 13 583 habitantes.

Referencias

Enlaces externos 
Sitio oficial del municipio

Localidades de El Abra